Nemesis kan henvise til:

 Nemesis – gudinden for retfærdighed og hævn i den græske mytologi
 Nemesis (astronomi) – en hypotetisk stjerne i Solsystemet
 Nemesis (bog) – en krimi fra 1971 skrevet af Agatha Christie
 Nemesis (film) – en dansk kortfim fra 2010
 Nemesis (1839) – et britisk dampskib fra Det britiske Ostindiske kompagni
 Resident Evil 3: Nemesis - Det tredje spil i computerspilserien Resident Evil
 Nemesis (album) – et album af bandet Grip Inc.
 Nemesis (roman) – en roman i bogserien Sagaen om Isfolket af den norske forfatter Margit Sandemo